Хоминг  ( — возвращающийся домой, от home — дом):

 Хоминг — способность животных после миграций возвращаться на свой участок обитания.
 Хоминг — способность клеток возвращаться в ткани из которых они были получены.

См. также 

  —  группа эндонуклеаз.